Piz Vadret kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Piz Vadret (Zernez), bergstopp i Graubünden, 
 Piz Vadret (Samedan), bergstopp i Graubünden,